Яланецька сільська рада — Вінницька область, Бершадський район
 Яланецька сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район